Patayoba de la pradera puede referirse a: 
 el nombre común de la planta Ranunculus acris; o
 el nombre común de la planta Ranunculus repens.